Hoffberg ist der Name von:
 Carl Fredrik Hoffberg (1729–1790), schwedischer Naturforscher

Hoffberg ist eine Bezeichnung für:
 Burg Helpenstein, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hofberg
 Hoffenberg